Baker County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Baker County Courthouse (Florida)
 Baker County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80004443
 Baker County Courthouse (Oregon)